Alanesi – abitanti di Alano (Castellabate)
Alanesi – abitanti di Alano di Piave